

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
Carl Robie (194-2011) est un nageur américain ;
Jean Robie (1821-1910), est un peintre académicien et écrivain bruxellois ;

Toponymie
Rue Jean Robie est une rue unique de la commune bruxelloise de Saint-Gilles ;

Homonymie
Homonymie de patronyme